Гудолл () — англійське прізвище.

 Говард Гудолл (нар. 1958) — британський композитор.
 Джейн Гудолл (нар. 1934) — британський приматолог, етнолог і антрополог.
 Джон Гудолл (1863—1942) — англійський футболіст.
 Джошуа Гудолл (нар. 1985) — британський тенісист.
 Девід Гудолл (1914—2018) — англійський і австралійський геоботаник і еколог-статистик.
 Керолайн Гудолл (нар. 1959) — англійська актриса.
 Реджинальд Гудолл (1901—1990) — англійський диригент.
 Рой Гудолл (1902—1982) — англійський футболіст.
 Стенлі Вернон Гудолл (1883—1965) — інженер-кораблебудівник Великої Британії, головний будівельник Королівського флоту (1936—1944).
 Фредерік Гудолл (1822—1904) — британський художник.